2 miejscowości w Estonii:
 Voore – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Saare
 Voore – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Vinni